Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Damien Roberts che hanno battuto in finale Francisco Costa e Gouichi Motomura 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Cristiano Testa (primo turno)
 Jaime Oncins /  André Sá (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (Campioni)
 Francisco Costa /  Gouichi Motomura (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1998